Квалификационный турнир к чемпионату мира по кёрлингу на колясках 2012 проводился в городе Лохья (Финляндия) c 5 по 10 ноября 2011 года. Турнир проводился в 5-й раз.

Участие в турнире могла принять сборная любой страны-члена Всемирной федерации кёрлинга, ещё не квалифицированная для финальной части чемпионата 2012. В результате в турнире соревновались 9 национальных сборных команд. Квалификацию для участия в финальной части чемпионата получали сборные, занявшие два первых места.

Первое место на турнире заняла сборная Словакии, второе место — сборная Италии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в полуфиналы плей-офф. Победитель полуфинала, где встречаются сборные, занявшие на групповом этапе 1-е и 2-е место, занимает на турнире общее 1-е место и получает квалификацию на чемпионат мира. Проигравший в этом полуфинале встречается в матче за 2-е общее место и за вторую квалификацию с победителем полуфинала, где играют между собой занявшие на групповом этапе 3-е и 4-е место.

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф

Тай-брейки 
  7 : 3 
  5 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2012 (квалификация 2011)
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2011 году
2011 год в кёрлинге
Ноябрь 2011 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лохье